Слива:
 Слива — род плодовых косточковых растений.
 Слива (подрод) — подрод растений рода Слива.
 Слива домашняя — плодовое растение; вид подрода Слива рода Слива.
 Слива (фрукт) — плод растений подрода Слива рода Слива.

Персоны 
 Слива, Анатолий Яковлевич (род. 1940) — судья Конституционного суда Российской Федерации.
 Слива, Богдан (1922—2003) — польский шахматист.
 Слива, Богуслав (1944—1989) — польский диссидент, активист Солидарности.
 Слива, Йоахим (род. 1940) — польский археолог и историк древнего мира.
 Слива, Йозеф (1898—?) — чехословацкий фигурист-одиночник.
 Слива, Магдалена (род. 1969) — польская волейболистка.
 Слива, Сергей Семёнович (1940—2014) — конструктор и один из организаторов первого в РФ промышленного производства стабилоплатформ.